Teleonemia är ett släkte av insekter. Teleonemia ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nätskinnbaggar
Teleonemia